Općenito, protokol je dogovoreni postupak kojeg treba slijediti u određenoj situaciji.

 Protokol (računarstvo)
 Internetski protokol, protokol za komunikaciju računala preko računalne mreže
 Protokol liječenja, popis i raspored terapija i drugih medicinskih radnji, najčešće u liječenju malignih bolesti
 Diplomatski protokol, pravila i običaji o ponašanju u međudržavnim odnosima i diplomatskom ophođenju
 Ured za protokol Hrvatskoga sabora

U svijetu zabave:
 Protocol (film), hollywoodski film iz 1984. s Goldie Hawn u glavnoj ulozi
 Protocol (grupa), britanska elektro pop grupa

gl:OSI
he:פרוטוקול